AP kan syfta på:

 AP-fonderna – de olika allmänna pensionsfonder som funnits i Sverige sedan 1960-talet
 AP-plast – en plastmassa med armeringsmaterial
 AP – en amerikansk nyhetsbyrå, se Associated Press
 AP – svensk hip-hop-grupp, se Advance Patrol
 AP - en centrala nod som styr trafiken i IEEE 802.11, se Accesspunkt
 Ap – ett norskt politiskt parti, se Arbeiderpartiet

Se även
 Au pair